Blondin ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Blondin (1922–1991), französischer Schriftsteller und Sportjournalist
 Charles Blondin, eigentlich: Jean François Gravelet (1824–1897), französischer Hochseilartist
 Ivanie Blondin (* 1990), kanadische Eisschnellläuferin
 Marc Blondin (* 1972), deutscher Politiker
 Marie Anne Blondin (1809–1890), kanadische römisch-katholische Ordensfrau, Selige